Ива́н Алекса́ндрович А́нненков ( года, Москва —  года, Нижний Новгород) — декабрист из рода Анненковых.

Биография 
Сын статского советника Александра Никаноровича Анненкова (ум. 1803), до выхода в отставку служившего капитаном в лейб-гвардии Преображенском полку, и Анны Ивановны (ум. 1842), единственной наследницы состоятельного генерала от инфантерии Ивана Якоби. Назван был в честь своего деда.

Получил домашнее образование. В 1817—1819 годах посещал лекции Московского университета (курса не окончил). По сдаче экзамена при Генеральном штабе 10 августа 1819 года в чине юнкера принят в Кавалергардский полк. С 1 ноября 1819 года — эстандарт-юнкер, корнет — с 21 декабря 1819 года, поручик — с 13 марта 1823 года. Среди его друзей было немало будущих декабристов: П. Н. Свистунов, Ф. Ф. Вадковский, А. М. Муравьёв. В 1824 году Анненков был принят П. И. Пестелем в Петербургский филиал Южного общества, был ярым приверженцем «Русской правды» Пестеля. Детство и юность провёл в доме своей матери в Москве на углу Петровки и Кузнецкого Моста.

14 декабря 1825 года Анненков был на Сенатской площади, но по противоположную сторону от своих товарищей: командовал взводом кавалергардов, охранявшим правительственную артиллерию. После разгрома восстания был арестован и осуждён к 20 годам каторги, лишению чинов и дворянства, к пожизненному поселению в Сибири. По следствию, когда открылось, что Анненков и Муравьев виновнее, чем думали прежде, то их перевели в Петропавловскую крепость. Виновны они были только разговорами. Позже, в результате ходатайства влиятельных родственников, срок каторжных работ был сокращен до 15 лет. 10 декабря 1826 года он отправляется в Сибирь.

Летом 1825 года, за полгода до восстания декабристов, Иван Александрович знакомится с Полиной Гёбль — дочерью наполеоновского офицера, приехавшей в Москву в качестве модистки на работу в торговой фирме «Дюманси». Летом молодые люди встретились на ярмарке в Пензе. Иван Александрович прибыл туда «ремонтёром» — заниматься закупкой лошадей для полка. Полина приехала вместе с магазином «Дюманси». В Симбирской, Пензской и Нижегородской губерниях у Анненковых были имения, и молодые под видом объезда их совершили краткое путешествие. Провёл лето в Пятино, в имении своей матери, где она строила церковь в память своего мужа, вместе с Полиной, которую в России звали Прасковьей Егоровной. В одной из своих деревень он договорился со священником и нашёл свидетелей, чтобы обвенчаться с Полиной, но она, боясь гнева матери, отказалась от обряда. В Москву они вернулись в ноябре 1825 года. Восстание перевернуло все их планы и мечты. Полина Гёбль добирается до Читы. Там, в деревянной Михайло-Архангельской церкви, она венчается с Иваном Александровичем. Только на время венчания с жениха были сняты кандалы.

Анненков был отправлен в Сибирь в кандалах. В январе 1827 года доставлен в Читинский острог. В Петровском заводе с сентября 1830 года. На поселении с декабря 1835 года в с. Бельское Иркутской губернии. Позднее — в Туринске Тобольской губернии. В сентябре 1839 года по ходатайству матери Анненкову было разрешено поступить на гражданскую службу. С ноября 1839 года — канцелярский служитель туринского земского суда. С июня 1841 года в штате канцелярии тобольского общего губернского правления. Ревизор поселений тобольской экспедиции о ссыльных с сентября 1843 года. После служил в тобольском приказе о ссыльных и приказе общественного призрения. В 1848 году произведён в первый классный чин- коллежского регистратора.

После ссылки 
Лишь после тридцати лет жизни в Сибири — в 1856 году — Анненковы получили разрешение выехать с мест ссылки. Жить в Санкт-Петербурге и Москве им было запрещено. Анненковы поселились в Нижнем Новгороде в июне 1857 года. Иван Александрович был назначен сверх штата для особых поручений при нижегородском губернаторе.

С 1858 года Анненков становится членом созданного в губернии комитета по улучшению быта крепостных крестьян. Активный участник проведения крестьянской реформы. В апреле 1861 года был награждён серебряной медалью «За труды по освобождению крестьян».

12 января 1863 года Анненков избирается предводителем дворянства Нижегородского уезда. В июле 1865 года Иван Александрович Анненков избирается представителем Нижегородской уездной земской управы — органа местного самоуправления. В 1868 году избирается почётным мировым судьёй. В Нижнем Новгороде Анненковы прожили 20 лет.

Полина Анненкова оставила книгу воспоминаний о своей жизни, которую продиктовала дочери Ольге. Ольга Ивановна перевела их с французского и издала в 1888 году в «Русской старине». 

Анненковы были похоронены на Крестовоздвиженском кладбище Нижнего Новгорода. В 1953 году, в связи с ликвидацией этого некрополя, надгробный крест с могилы Ивана Анненкова, его супруги Прасковьи и сына Николая был перенесен на Красное кладбище.

Дети 
Прасковья Егоровна Анненкова (Полина Гёбль) рожала восемнадцать раз, из них благополучно только семь:

 Александра Ивановна (1826—1880), в замужестве Теплова.
 Анна Ивановна (1829—1833)
 Ольга Ивановна (1830—1891) с 1852 года жена К. И. Иванова
 Владимир Иванович (1831—1898) действительный статский советник, председатель Самарского окружного суда с 14 августа 1878 года до 27 октября 1898 года.
 Иван Иванович (1835—1876/1886)
 Николай Иванович (1838—1873)
 Наталья Ивановна (1842—1894)

Художественные отражения 
 Романтическая история любви Полины Гёбль и Ивана Анненкова вдохновила Александра Дюма на роман «Учитель фехтования».
 Дюма в своих путевых записках о путешествии в Россию летом 1858 года описал свою встречу в Нижнем Новгороде с И. А. Анненковым и его женой Полиной, произошедшую в доме местного губернатора А. Н. Муравьёва.
 Судьба Ивана Анненкова и Полины Гёбль впервые была изображена в фильме «Декабристы» (). Роль Ивана Анненкова исполнил Борис Тамарин
 Советский режиссёр Владимир Мотыль сделал историю отношений Анненковых одной из важнейших сюжетных линий в кинофильме «Звезда пленительного счастья» (1975). Роль Анненкова исполнил Игорь Костолевский, а роль Полины Гёбль-Анненковой — польская актриса Эва Шикульская.

Примечания

Литература 
 
 Следственное дело И. А. Анненкова //«Восстание декабристов». Т. XV. — С. 354—369, 478—480.
 
 Кирсанов Н. Декабристы в Омском Прииртышье. — Нью-Йорк, 2011. — 218 с.

Ссылки 
 Анненкова П. Воспоминания. — М. : «Захаров», 2003, информация об издании
 Воспоминания П. Е. Анненковой
 М. В. Брызгалова. Встречи с декабристами //Тайные общества в России в начале XIX столетия. М., 1926. С. 179—190. Воспоминания внучки декабриста.
 Биография И. А. Анненкова на сайте «Открытый текст»
 

Декабристы
Заключённые Петропавловской крепости
Иван Александрович
Кавалергарды
Нижегородские уездные предводители дворянства
Почётные мировые судьи
Ссыльные в Тобольске
Похороненные на Красном кладбище